Entwine () — фентезійна бара-манґа, написана манґака під псевдоніном «Ментайко». У цієї манґи є передісторія, під назвою SQUIRM. На це раз, у автора було мало часу, щоб намалювати повноцінний секс між хлопцями, тому він намалював маґа з тентаклями. Автор створив ситуацію, коли правильний сильний хлопець, атакований жінкою, і вимушений терпіти її еротичні знущання над собою. Тентаклі використані як основа сюжету.

Сюжет 
Темний лицар потрапляє до темного таємничого лісу… Там до йоґо члена залазить п'явка, але чаклунка Ніппл, допомагає її позбутися. Але самої Ніппл було позбутися не так просто! Вона напустила на лицаря свої тентаклі, щоб звабити йоґо і зробити своїм рабом. Але він вистояв напад хижих маґічних чар, і Ніппл, сидячи на своїй гігантській зміюці, була вимушена з поразкою піти…

Персонажі 
 Ґранц — фізично розвинений темний лицар, фіалкові очі, темне волосся-хаєр.
 Ніппл — збоченка, білявка.

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 SQUIRM

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  
 Манґа на сайті «myreadingmanga.info» 
 Манґа на сайті «yaoichan» 

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Ментайко